Souligné kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Souligné-Flacé, departementet Sarthe i regionen Pays de la Loire, 
 Souligné-sous-Ballon, departementet Sarthe i regionen Pays de la Loire,